Het Kerkhof van Sperleke is een gemeentelijke begraafplaats in de Franse gemeente Sperleke (Frans: Éperlecques) in het departement Pas-de-Calais. Het kerkhof ligt in het dorpscentrum rond de Église Saint-Léger.

Britse oorlogsgraven 

Op het kerkhof bevinden zich twee Britse oorlogsgraven. Een graf is van een gesneuvelde uit de Eerste Wereldoorlog, het ander is uit de Tweede Wereldoorlog. De graven zijn geïdentificeerd en worden door de Commonwealth War Graves Commission. In de CWGC-registers is het kerkhof opgenomen als Eperlecques Churchyard.

Sperleke
Sperleke